Kazbegi (gemeente), een gemeente in het noorden van Georgië in de regio Mtscheta-Mtianeti.
Stepantsminda, het bestuurlijk centrum van bovengenoemde gemeente, die tussen 1925 en 2006 Kazbegi heette.
Kazbek, een 5054 meter hoge berg bij bovengenoemde plaats, die ook wel Kazbegi genoemd wordt.
Kazbegi (biermerk), een Georgisch biermerk